Северинская и Стрехайская епархия () — епархия Румынской православной церкви с центром в городе Дробета-Турну-Северин. Входит в состав Олтенской митрополии. Объединяет приходы и монастыри жудеца Мехединци.

Правящий архиерей — епископ Северинский и Стрехайский Никодим (Николэеску) (с 25 апреля 2004 года).

История 
Епархия учреждена 6 марта 2003 года путём выделения из состава Крайовской архиепископии жудеца Мехединци. Своё название она получила в память о существовавших на этих землях Северинской митрополии и Стрехайской епархии. 11 февраля 2004 года первым епископом Северинским и Стрехайским был избран Никодим (Николаеску). 25 марта того же года в соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Дробета-Турну-Северине состоялось его возведение на кафедру.

Архиереи 
 Северинское викариатство Крайовской архиепископии
 Нестор (Ворническу) (27 декабря 1970 — 20 апреля 1978)
 Дамаскин (Кораву) (21 сентября 1980 — 24 февраля 2000)

 Северинская и Стрехайская епархия
 Феофан (Саву) (6 марта 2003 — 25 апреля 2004) , митрополит Олтенский
 Никодим (Николэеску) (с 25 апреля 2004)

Монастыри 
 Монастырь Водица

Примечания 

Епархии Румынской православной церкви
Мехединци (жудец)
Дробета-Турну-Северин
Организации, основанные в 2003 году
Олтенская митрополия
Появились в 2003 году в Румынии
2003 год в Румынии
Появились в 2000-е годы в Румынии